Hierba negra puede referirse a:
 el nombre común de la planta Bituminaria bituminosa.
 el nombre común de la planta Globularia vulgaris.
 el nombre común de la planta '''''Hyptis verticillata